Владимир Владимирович Попов:
* Попов, Владимир Владимирович — советский и российский легкоатлет, чемпион России в эстафете 4х400 (1994).
 Попов, Владимир Владимирович (род. 1927) — советский футболист.